Département de Jacqueville är ett departement i Elfenbenskusten.   Det ligger i distriktet Lagunes, i den södra delen av landet,  km söder om huvudstaden Yamoussoukro. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Département de Jacqueville är platt.

Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är februari, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juni, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Indelningar i Lagunes